Meges (cirurgià) (segle I aC), natural de Sidó a Fenícia. Va exercir a Roma al 
 Meges (fill de Fileu), heroi grec fill de Ctímene i de Fileu, rei de l'Èlida